The National 2013 – męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling; rozgrywano go między 23 a 27 stycznia 2013 w Port Hawkesbury, w Port Hawkesbury Civic Centre. 

W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów, które walczyły o łączną pulę nagród w wysokości 100 000 CAD. 

Triumfował Jeff Stoughton, który w finale pokonał 8:2 Mike’a McEwena. Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2012 Glenn Howard nie zakwalifikował się do fazy play-off.



Drużyna

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2013; 19:00

Sesja 2. 
24 stycznia 2013; 9:00

Sesja 3. 
24 stycznia 2013; 12:30

Sesja 4. 
24 stycznia 2013; 16:00

Sesja 5. 
24 stycznia 2013; 20:00

Sesja 6. 
25 stycznia 2013; 9:00

Sesja 7. 
25 stycznia 2013; 12:30

Sesja 8. 
25 stycznia 2013; 16:30

Sesja 9. 
25 stycznia 2013; 20:30

Tie-breaker 
26 stycznia 2013; 10:30

Play-off

Ćwierćfinały 
26 stycznia 2013; 16:30

Półfinały 
26 stycznia 2013; 20:30

Finał 
27 stycznia 2013; 14:30

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 World Curling Tour 2012/2013
 The National
 Capital One Grand Slam of Curling

Linki zewnętrzne 
  

2013 w curlingu
World Curling Tour